Паульсон — фамилия.

Известные носители 
 Паульсон, Оттон Михайлович (1837 — после 1877) — русский зоолог, доктор зоологии.
 Паульсон, Иосиф Иванович (1825—1898) — русский педагог, методист, редактор, общественный деятель.

См. также 
 
 
 Пёульсон, Бьёрн (1923—2008) — норвежский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.